Verveer :
 Melanne Verveer (1944- ) : diplomate et femme politique américaine ;
 Elchanon-Leonardus Verveer (1826-1900) : peintre hollandais ;
 Samuel-Leonardus Verveer (1813-1876) : peintre hollandais, frère du précdéent ;
  (1775-1838) : général hollandais.